

Сандерсвілл — місто, штат Джорджія
 Сандерсвілл — місто, штат Міссісіпі